Fonolleres puede hacer referencia a:
 Fonolleres (Grañanella), localidad de la provincia de Lérida (España).
 Fonolleres (Parlabá), localidad de la provincia de Gerona (España).